Away From Keyboard () – espressione del gergo di Internet
 A Free Kill () – abbreviazione in uso nei videogames sparatutto